Alpen Cup w skokach narciarskich 2018/2019 rozpoczął się 8 września 2018 w szwajcarskim Einsiedeln, a zakończył się 10 marca 2019 we francuskim Chaux-Neuve.

Tytułu sprzed roku bronił Szwajcar Sandro Hauswirth.

Klasyfikację generalną cyklu wygrał David Haagen. Drugie oraz trzecie miejsce zajęli kolejno Dominik Peter i Luca Roth.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Alpen Cup w skokach narciarskich
Sezon 2018/2019 w skokach narciarskich